Ла Гасера има више значења:

 Ла Гасера (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гасера (Лердо де Техада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику